Engelsbrunnen ist der Name von:

 Engelsbrunnen (Neuwiesenbach), Quelle des Neuwiesenbaches bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Engelsbrunnen in Wertheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Engelsbrunnen im Schlosspark Kroměříž in Kroměříž in Ostmähren, Tschechien

Siehe auch:
 Engelsbrunn
 Engelbrunnen